Serif bezeichnet:

 Şerif türkischer männlicher Vorname und Familienname
 Serif (Softwarehersteller), britischer Softwarehersteller
 Serife, feine Striche bei Buchstaben